Бреховских — русская фамилия. Известные носители:

 Бреховских, Леонид Максимович (1917—2005) — советский и российский учёный в области физики и акустики океана, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда.
 Бреховских, Серафим Максимович (1910—1995) — специалист и организатор производства в области оптического, технического и строительного стекла, ситаллов и керамики.